Mimops är ett släkte av mångfotingar. Mimops ingår i familjen Cryptopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Mimops